A lista az országok listájának az egy főre jutó éves bruttó hazai termék szerint rendezett változata a 2019-es adatok alapján. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra.

A táblázat a Nemzetközi Valutaalap 193 tagországának 2019-es adatait foglalja magában, az adatok amerikai dollárban értendők.

Meg kell jegyezni, hogy hiányzik a listáról Észak-Korea, Kuba, Szíria, Szomália, valamint néhány kisebb állam: Andorra, Liechtenstein, Monaco, és a Vatikán.

Források 
 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2020. október (IMF adatbázis)

Lásd még 
 Országok listája az egy főre jutó GDP (PPP) alapján
 Országok GDP szerinti listája (nominális)
 Európai országok GDP szerinti listája

G
G